У фіналі Джек Креймер переміг Тома Брауна з рахунком 6–1, 6–3, 6–2.

Сіяні гравці 
 Джек Креймер (чемпіон)
 Джон Бромвіч (4 коло)
 Том Браун (фінал)
 Дінні Пейлс (півфінал)
 Джеффрі Браун (чвертьфінал)
 Ярослав Дробний (чвертьфінал)
 Ївон Петра (чвертьфінал)
 Боб Фалкенбург (чвертьфінал)

Сітка

Фінальна частина

Попередні кола

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Примітки

Посилання 
 1947 Wimbledon Championships on ITFtennis.com , the source for this draw

1947 у тенісі
Вімблдонський турнір